Вендела Шютте (, полное имя Vendela Skytte af Duderhof, в замужестве Kyle; 1608—1629) — шведская дворянка, писатель (поэтесса).

Биография 
Родилась 8 декабря 1608 года в Тарту в семье государственного деятеля Юхана Шютте и его жены Марии Неф (Maria Näf).

Вендела изучала теологию, этику, историю, филологию и геологию, а также языки: латынь, французский, немецкий и греческий. Считалась одной из самых образованных женщин Швеции того времени.

В мае 1626 года Вендела Шютте вышла замуж за военного Ханса Кайла (Hans Claesson Kyle, 1605—1659), который позже стал губернатором Эстерботтена (Österbottens län). Он служил в армии у Густава II Адольфа во время Тридцатилетней войны, и Вендела несколько раз посещала его в этот период. У них было две дочери, одна из которых — Мария Кайл (Maria Kyle, 1627—1697).

Вендела имела литературный салон, где общалась с просвещёнными людьми — учёными и художниками, переписывалась с Катариной Буре, писала поэтические произведения.

Умерла 18 августа 1629 года в Штральзунде от чумы со своим новорождённым ребёнком (вскоре после его рождения), когда навещала своего супруга во время его военной службы в Германии. Её тело привезли в Швецию и похоронили в Уппсальском соборе.

В Национальной портретной галерее Швеции в Грипсхольме, открывшейся в 1822 году, Вендела Шютте была в числе первых шести женщин шведской истории, портреты которых появились в коллекции галереи, наряду с Бригиттой Шведской, Софией Элизабет Бреннер, , Хедвигой Шарлоттой Норденфлихт и Софией Элеонорой Розенхейн.

Литература 
 Jane Stevenson. Women Latin Poets. Oxford University Press, 2005.

Примечания

Ссылки 
 Vendela Skytte (1608-1629)  
 Anteckningar om svenska qvinnor - Skytte, Wendela 
 	Svenskt biografiskt handlexikon - Skytte, Wendela  
 Портрет Венделы Шютте работы 
 photos.geni.com/p6/1177/1582/53444836c3c367ab/Vendela_original.jpg Надгробие Венделы Шютте

Дворянство Швеции
Писатели Швеции
Похороненные в Уппсальском кафедральном соборе